Изображение може да се отнася до:

 Обект, образ, явление, в една или друга степен подобно (но не идентично) на оригинала или самият процес на създаването му
 Изображение (математика)
 Цифрово изображение
 Картина

Вижте също 
 Образ (пояснение)
 Изображение в Уикиречник